Nodilittorina dilatata är en snäckart som först beskrevs av d'Orbigny 1842.  Nodilittorina dilatata ingår i släktet Nodilittorina och familjen strandsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsnäckor
dilatata